«Что случи́лось про́шлой ночью», или «По по́воду того́, что случи́лось вчера́ но́чью…» () — американский кинофильм 1986 года. Дебют кинорежиссёра Эдварда Цвика на большом экране. Сюжет картины основан на пьесе Дэвида Мэмета 1974 года .

Сюжет 

Действие фильма происходит в Чикаго. Денни повстречал в баре привлекательную девушку — Дебби. Молодые люди понравились друг другу с одного взгляда и Денни пригласил Дебби сходить на софтбол. Между ними завязываются отношения крепнущие день ото дня.

У Денни есть друг и коллега по работе Берни. У Дебби соседка по общежитию Джоан. Ни тот ни другая не хотят терять лучших друзей, и они начинают помогать влюблённой паре «полезными» советами. Несмотря ни на что в один прекрасный день Денни и Дебби решают съехаться и жить вместе. Дальнейшее развитие событий показывает, что жить, даже с единственно любимым человеком, под одной крышей - это не одно и то же, что встречаться с ним время от времени.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
 About Last Night...

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1986 года
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1986 года
Фильмы TriStar Pictures